Municipio de Garden Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Garden Grove (condado de Decatur, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Decatur.
 Municipio de Garden Grove (condado de Christian, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Christian.